Frankfurter Straße steht für folgende Straßen:

* Frankfurter Straße (Braunschweig), Niedersachsen
 Frankfurter Straße (Darmstadt), Hessen
 Frankfurter Straße (Heilbronn), Baden-Württemberg
 Frankfurter Straße (Kassel), Hessen
 Frankfurter Straße (Köln), Nordrhein-Westfalen
 Frankfurter Straße (Limburg an der Lahn), Hessen
 Frankfurter Straße (Offenbach am Main), Hessen
 Frankfurter Straße (Wetzlar), Hessen
 Frankfurter Straße (Wriezen), Brandenburg
 Frankfurter Straße (Würzburg), Bayern
 Frankfurter Straße (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Frankfurter Ring in München
 Frankfurter Weg, Altstraße in Deutschland